Кастекс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастекс, Бертран Пьер (1771—1842) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Кастекс, Жан (род. 1965) — французский политик, премьер-министр Франции
 Кастекс, Мануэль Гильермо (1915—2001) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел Аргентины (1975—1976).
 Кастекс, Пьер (1760—1805) — французский военный деятель, погиб в Аустерлицком сражении.
 См. также 
 Кастекс-д’Арманьяк — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Касте